Berlin-Grünau, een stadsdeel van Berlijn
 Grünau (Leipzig), een stadsdeel van Leipzig

 Grünau im Almtal, een gemeente in Oostenrijk
 Hofstetten-Grünau, een gemeente in Oostenrijk

 Grünau (Namibië), een plaats in het zuiden van Namibië